Ежо́вник — название родов растений:

 Ежовник () — род растений семейства Злаки.
 Ежовник () — род растений семейства Амарантовые, другое русское название рода — Анабазис.